Tolstoy steht für:

 Tolstoy (South Dakota), US-amerikanische Gemeinde im Potter County
 Aleksey Tolstoy, ein Flusskreuzfahrtschiff
 Lev Tolstoy (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff

Tolstoy ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Tolstoy (* 1935), britisch-russischer Historiker
 Viktoria Tolstoy (* 1974), schwedische Jazzsängerin

Siehe auch:
 Tolstoi (Begriffsklärung)